Renner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Matt A.M. Renner
 Otto Renner
 Susanne Renner